Берестовое — название населённых пунктов на Украине.

 Берестовое — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Берестовое — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Берестовое — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Берестовое — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Берестовое — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Берестовое — село в Берестовском сельском совете Близнюковского района Харьковской области.
 Берестовое — село в Добровольском сельском совете Близнюковского района Харьковской области.
 Берестовое — село в Уплатновском сельском совете Близнюковского района Харьковской области, упразднено в 2010 года.
 Берестовое — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Берестовое — село в Купянском районе Харьковской области.
 Берестовое — село в Сахновщинском районе Харьковской области.